

Geografia 
 Molins de Rei – comune spagnolo nella comunità autonoma della Catalogna
 Molins-sur-Aube – comune francese nella regione del Grande Est

Persone 
 Guillermo Molins – calciatore uruguaiano naturalizzato svedese, centrocampista o attaccante
 Julia Molins – attrice e modella spagnola
 Pierre de Molins – uno dei primi trovieri
 Pol Molins – cestista spagnolo